Pionierlied steht für:

 das Argonnerwaldlied
 verschiedene Lieder der Pionierorganisation Ernst Thälmann